Na mitologia grega, Asterope refere-se a várias personagens:

 Uma das Plêiades, filha de Atlas e da ninfa Pleione, esposa ou mãe de Enômao.
 Uma filha de Acasto e de Astidameia.
 Filha de Cefeu, filho de Aleu. Recebeu de Héracles uma madeixa do cabelo da Medusa para proteger a sua cidade natal.
 Filha de Portaon e Eurite. É por vezes descrita como a mãe das Sereias.
 Filha de Pleuro e Xântipe.
 Filha de Cebren, casada com Esaco, filho de Príamo e Arisbe, filha de Meropes; quando Asterope morreu, Esaco se lamentou, e foi transformado em um pássaro. 

Mitologia grega